Moger ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Moger (1878–1927), englischer Fußballspieler
 Philip Moger (* 1955), britischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Southwark
 Sandy Moger (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler